Тыя — топоним в России:

Реки 
 Тыя — река на севере Бурятии, впадает в озеро Байкал.
 Тыя — река в Красноярском крае, левый приток Кеми.

Другое 
 Тыя — разъезд Восточно-Сибирской железной дороги на Байкало-Амурской магистрали в Северо-Байкальском районе Бурятии.